Niemcy:
 Mengede – okręg administracyjny Dortmundu
 Mengede – dzielnica Dortmundu